

Sigle 
 Hamburger Sportverein  – società polisportiva tedesca, nota come 
 Hannoverscher Sportverein  – società polisportiva tedesca, nota come 
 Heeressportverein – sigla delle società sportive dell'esercito tedesco o austriaco
 Herpes simplex virus  – virus dell'herpes simplex
 Hue Saturation Value  – tonalità saturazione valore, metodo additivo di composizione dei colori

Codici 
 HSV – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale di Huntsville di Huntsville (Stati Uniti d'America)
 HSV – codice vettore ICAO di Svenska Direktflyg